A  está subdivida em 84 municipalidades (macedônio: oпштини, opštini; singular: oпштина, opština), 10 destas municipalidades constituem a cidade de Escópia (ou grande Escópia), uma unidade distinta de governo local e a capital do país: